Єжи Єнджеєвич (пол. Jerzy Jędrzejewicz; 2 березня 1902, поблизу міста Конське, Польща — 19 листопада 1975, Варшава) — польський письменник, перекладач, літературознавець.
 Вацлав Єнджеєвич (29 січня 1893, с. Спичинці, нині Вінницька область — 1 грудня 1993, Чешир) — польський політичний діяч, дипломат, історик, бригадний генерал Війська Польського.
 Януш Єнджеєвич (пол. Janusz Jędrzejewicz; 21 червня 1885, Спичинці — 16 березня 1951, Лондон) — польський політик, Прем'єр-міністр Польщі.